Claudio Corti kan syfta på bland andra:

* Claudio Corti (1928–2010), italiensk bergsbestigare
 Claudio Corti (född 1955), italiensk cyklist
 Claudio Corti (född 1987), italiensk motorcyklist